Chris Harris (auteur), Engels zakelijk auteur
Chris Harris (American footballspeler), American footballspeler
Chris Harris (politicus), Senator van de Staat
Chris Harris (cricketer), Nieuw-Zeelands cricketer
Chris Harris (roeier), Nieuw-Zeelands roeier
Chris Harris (worstelaar), professioneel worstelaar
Chris Harris (coureur), Engels speedwayrijder
Chris Harris (basketballer), Engels basketballer, levend van 1933 tot 2022
Chris Harris (acteur), Engels performer en auteur, gespecialiseerd in pantomime
Chris Harris (cornerback), American footballspeler
Chris Harris (darter), een Welsh darter
Chris Harris (rugby), een Engels-Schotse rugbyspeler
Chris Harris (journalist)